Con questo titolo sono note due opere, una letteraria l'altra cinematografica:
Il buio oltre la siepe – romanzo di Harper Lee (1960), vincitore del Premio Pulitzer
Il buio oltre la siepe – film di Robert Mulligan con Gregory Peck (1962), basato sul romanzo e vincitore di tre Oscar.